Le Justicier solitaire, (The Lone Ranger), film américain de Stuart Heisler sorti en 1956 ;
 Le Justicier solitaire, (), western américain de William A. Fraker sorti en 1981 ;
 Justicier solitaire (Hard Reset),  treizième épisode de la saison 6 de FBI : Portés disparus diffusé en 2012.

Voir aussi